Enrique Martín Garea, nacido el 20 de noviembre de 1927, en el número 7 de la Calle Conde de Vilches de Madrid, España.

Hijo de Enrique Martín Fernández (Empleado del Ayto. de Madrid. Natural de Elizondo, Navarra) y de Eugenia Luisa Garea Valdés (Ama de casa. Natural de La Habana, Cuba).

Nieto por parte paterna de Miguel Martín Romero (Jefe Superior de Telégrafos y Correos. Cónsul de España en Manaos. Natural de Málaga)  y Balbina Fernández Fernández (Ama de casa. Natural de Madrid); y por parte materna de Manuel Garea Blas (Militar. Natural de A Coruña) y de Eugenia Valdés Alonso. (Ama de casa. Natural de La Habana).

Enrique contrajo matrimonio con Milagros Pérez Fernández el 28 de agosto de 1956 en la Iglesia Parroquial de la Beata Mariana de Jesús. Milagros nació el 20 de julio de 1931. Hija de Julián Pérez Moro y María Fernández López. Nieta por parte paterna de Miguel Pérez y Gerarda Moro; y por parte materna de Carlos Fernández y Patrocinio López.

Milagros y Enrique tuvieron cuatro hijos: Enrique, Javier, Sonsoles y Susana. Y estos a su vez proporcionaron nietos: María, Miguel, Javier, Gonzalo, Cristina, Nacho y Sonsoles. Y un bisnieto hasta el momento: Diego.

Enrique comenzó a trabajar con 14 años, como botones en el Casino Militar, y más tarde, en la Papelería Muñagorri, desde dónde hacía labores de mozo. De ahí pasó a trabajar en la Fábrica de Cerveza El Águila. 

Ya en su juventud, opositó para un cargo de auxiliar administrativo en la SGAE. Le fue concedido, junto a otras 14 personas de entre 1500 solicitudes. Tras varios años trabajando ahí y haciendo horas extras, pasó a trabajar como Director Artístico de Hispavox, creando la empresa junto a otros dos compañeros. 

A raíz de ahí, Enrique ha completado una trayectoria de toda una vida dedicada al mundo editorial y discográfico. A su vez, ha colaborado en el descubrimiento y difusión de grandes artistas del siglo XX como son Julio Iglesias, Sara Montiel, Rocío Jurado, Rafael, Isabel Pantoja y un largo etcétera. 

Sus mayores pasiones, además de la música, son el golf, el mus y el gimnasio, al que aún acude asiduamente. Enrique es toda una referencia en el panorama musical español y latinoamericano. Sigue participando de él, junto a sus numerosos amigos y compañeros.

Actividad Discográfica:

- Director Artístico de Hispavox SA
- Director General de CEM (Compañía Española de Música)
- Director General de Discos Columbia SA
- Consejero Delegado de ZACOS SA
- Presidente de DISCOSA Argentina
- Vicepresidente de ALHAMBRA RECORDS (EE. UU.)

Actividad Editorial:

- Consejero Delegado de Notas Mágicas SA
- Consejero Delegado de Burlington Music Española SA
- Consejero Delegado de Ri-Fi Española
- Consejero Delegado de Ivan Mogull Española SA
- Consejero Delegado de Sikorski Española SA
- Consejero/Director de Grupo Editorial Telecinco SA
- Director de Antena 3 Editorial SA

Cargos Profesionales:

- Presidente de AEDEM (Asociación Española de Editores de Música)
- Vicepresidente de  AFYVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española)
- Vicepresidente de OPEM (Organización Profesional de Editores de Música)
- Presidente de ANAEM (Asociación Nacional de Autores y Editores de Música)
- Miembro de la Directiva de CEIM (Confederación Empresarial Madrileña)
- Consejero de SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de España)
- Comisario del Congreso Mundial de CISAC(Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores)

Honores:

- Medalla de Bellas Artes
- Record World International
- Caracola de Oro del Festival de Mallorca
- Medalla del Festival de Benidorm
- Académico de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión - Miembro de la directiva de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid).
- Fallero de Honor de Castellar (Valencia)
Nacidos en Madrid